La série télévisée britannique Doctor Who a été adaptée par la société Big Finish en épisodes audio. 

Les histoires audios présentent à la fois des acteurs ayant joués le Docteur ou des compagnons, certains personnages croisés au cours de la série ainsi que des éléments présentés dans certains spin-off. La canonicité des épisodes audios, à l’instar des autres média spin-off, n'est pas claire. À ce jour, les productions ont mis en scène le Quatrième (Tom Baker), Cinquième (Peter Davison), Sixième (Colin Baker), Septième (Sylvester McCoy), Huitième (Paul McGann), le Docteur de la guerre (John Hurt) et le Dixième Docteur (David Tennant). 

La BBC autorise Big Finish à produire des séries audios autour des éléments introduits dans la série Doctor Who entre 1963 et 2017. La société peut donc mettre en vedette les douze premières incarnations du Docteur, ainsi que tous les personnages associés. Cependant, l'utilisation de la licence ne permet pas la mise en scène du Treizième Docteur (Jodie Whittaker), ni des personnages qui proviennent de son époque.

Personnages 
La quasi-totalité des personnages provenant de la série classique sont apparus dans des histoires audios, tous interprétés par les acteurs originaux. Il est possible de retrouver notamment Susan (Carole Ann Ford), Ian Chesterton (William Russell), Vicki (Maureen O'Brien), Steven Taylor (Peter Purves), Sara Kingdom (Jean Marsh), Polly (Anneke Wills), Jamie McCrimmon (Frazer Hines), Victoria Waterfield (Deborah Watling), Zoe Heriot (Wendy Padbury), Jo Grant (Katy Manning), Brigadier Lethbridge-Stewart (Nicholas Courtney), sergent Benton (John Levene), Mike Yates (Richard Franklin), Leela (Louise Jameson), K9 (John Leeson), Romana I (Mary Tamm), Romana II (Lalla Ward), Adric (Matthew Waterhouse), Nyssa (Sarah Sutton), Tegan Jovanka (Janet Fielding), Vislor Turlough (Mark Strickson), Peri Brown (Nicola Bryant), Melanie Bush (Bonnie Langford) et Ace (Sophie Aldred), Rose Tyler (Billie Piper) et Donna Noble (Catherine Tate). 

Big Finish a également publié The Ninth Doctor Chronicles, une série d'histoires racontées par Nicholas Briggs et mettant en vedette Camille Coduri, de retour en Jackie Tyler et Bruno Langley revenant en tant que Adam Mitchell. 

De nouveaux compagnons ont été créés pour des séries audios : Evelyn Smythe, Charley Pollard, Erimem, Hex Schofield, C'rizz, Lucie Miller, Thomas Brewster, Abby, Tamsin Drew , Elizabeth Klein, Flip Jackson, Molly O'Sullivan, Liv Chenka, Helen Sinclair et Constance Clarke. Lisa Bowerman a joué le rôle de Bernice Summerfield, issue de la saga Virgin New Adventures, dans plusieurs drames audio de Doctor Who ainsi que dans des productions originales la présentant comme personnage central. Robert Jezek et Jemima Rooper ont joué en tant que Frobisher et Izzy Sinclair, des compagnons de la bande dessinée du Doctor Who Magazine, tandis que Travis Oliver et Yasmin Bannerman ont interprété les compagnons Roz Forrester et Chris Cwej des Virgin New Adventures, et Matt Di Angelo a joué Fitz Kreiner, un compagnon des Aventures du Huitième Docteur.

Aperçu des épisodes adaptés au format audio 
Le tri est effectué par ordre croissant de la date de sortie initiale.

Références

Liens externes 
  Doctor Who - The Classic Series sur le site de Big Finish

Série dérivée de Doctor Who
Fiction radiophonique